Vestfália — região histórica da Alemanha

Westphalia (Iowa)
Westphalia (Kansas)
Westphalia (Michigan)
Westphalia (Missouri)

 930 Westphalia — asteroide da cintura principal